W Ukrainie
 Pohreby – wieś w obwodzie czerkaskim, w rejonie drabiwskim
 Pohreby – wieś w obwodzie czernihowskim, w rejonie pryłuckim
 Pohreby – wieś w obwodzie połtawskim, w rejonie hłobynskim
 Pohreby – wieś w obwodzie sumskim, w rejonie romeńskim
 Pohreby – wieś w obwodzie kijowskim, w rejonie browarskim, nad Desną
 Pohreby – wieś w obwodzie kijowskim, w rejonie białocerkiewskim
 Pohreby – wieś w obwodzie kijowskim, w rejonie obuchowskim